Dekanat Wałbrzych (południe)
 Dekanat Wałbrzych (północ)
 Dekanat Wałbrzych (zachód)